

Костанєвець — поселення в общині Словенська Бистриця, Подравський регіон.

Костанєвець-Подврський — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Самобор.
 Костанєвець-Рієцький — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Горня Рієка.